065  – codice che designa l'osservatorio astronomico di Traunstein, in Baviera